Pietro Balestra (economista) (1935-2005)
Pietro Balestra (scultore) (1672 circa – dopo il 1729) 
Pietro Balestra (arcivescovo) (1841-1912)